Машиностроитель — человек, работающий в области машиностроения. Также:

Топонимы 
 Машиностроитель — жилой район Ижевска.
 «Машиностроитель» — завод в Перми.
 Машиностроитель — платформа Горьковского направления Московско-Курского отделения Московской железной дороги.
 Машиностроитель — посёлок в Петушинском районе Владимирской области.
 Машиностроитель — посёлок в Раменском районе Московской области.

Спорт

Футбольные клубы 
 Расформированные и прекратившие своё существование
 Машиностроитель (футбольный клуб, Дружковка) — Дружковка, Украина.
 Машиностроитель (футбольный клуб, Балашиха) — Балашиха, СССР.

 Ранее именовавшиеся «Машиностроитель»
В скобках года, когда клуб назывался «Машиностроитель»
 Арсенал (футбольный клуб, Тула) (1974—1978) — Тула, Россия.
 Вайнах (футбольный клуб) (1992—1993) — Шали, Россия.
 Гомель (футбольный клуб) (1976—1977) — Гомель, Белоруссия.
 Урал (футбольный клуб) (1958—1959) — Свердловск, ныне — Екатеринбург, Россия.
 Звезда (футбольный клуб, Иркутск) (1960) — Иркутск, Россия.
 Динамо (футбольный клуб, Киров) (1997—1998, 1999—2003 годах именовался «Динамо-Машиностроитель») — Киров, Россия.
 Псков-2000 (1971—1997) — Псков, Россия.
 Машук-КМВ (1966—1967) — Пятигорск, Россия.
 Интер (футбольный клуб, Боярка) (до 1992) — Бородянка, Украина.
 Спортакадемклуб (футбольный клуб) (1992—1996) — Сергиев Посад, Россия.
 Темп (футбольный клуб, Киев) (1951—1959) — Киев, Украина.
 Торпедо (футбольный клуб, Подольск) (1948—1955, 1971—1973) — Подольск, Россия.
 Прогресс (футбольный клуб, Ступино) (1968, 1970—1971) — Ступино, Россия.

Стадионы 
 «Машиностроитель» — стадион в Дружковке.
 «Машиностроитель» — стадион в Карловке.
 «Машиностроитель» — стадион в Пскове.

См. также